DarkSide – eksperyment poszukujący ciemnej materii
 Darkside – album Christ Agony
 Darkside – singel Alana Walkera, Au/Ra i Tomine Harket
 Darkside – polski perkusista heavymetalowy
 The Darkside – brytyjski zespół rockowy